Isegoría puede referirse a:

 Término griego Isegoría
 Revista española de filosofía Isegoría